Söndagsbokstav är ett äldre begrepp från kalenderväsende som var till för att enklare kunna få fram vilken veckodag ett visst datum inträffade under hela året
och för att beräkna när påsken skulle infalla.

Användning
Det går till så att de första sju dagarna i januari tilldelas bokstäverna A till G med 1 januari = A och 7 januari = G. Söndagsbokstaven är då den bokstav som hamnar på årets första söndag. Normalår har en söndagsbokstav medan skottår har två söndagsbokstäver, en som motsvarar normalårets bokstav (för att beräkna veckodagar i början av året) och den andra den bokstav det skulle varit om året börjat en dag senare (för beräkningar efter skottdagen).

Vilka bokstäver som gäller vid olika år visas nedan.

Söndagsbokstäver för olika år 

Till exempel har :
{|style="text-align:center"
|År||1990||1991||1992||1993||1994||1995||1996||1997||1998||1999||2000||2001||2002||2003||2004||2005||2006||2007||2008||2009||2010||2011||2012||2013||2014||2015||2016||2017
|-
|bokstav||G||F||ED||C||B||A||GF||E||D||C||BA||G||F||E||DC||B||A||G||FE||D||C||B||AG||F||E||D||CB||A
|-
|År||2018||2019||2020||2021||2022||2023||2024||2025||2026||2027||2028||2029||2030||2031||2032||2033||2034||2035||2036||2037||2038||2039||2040||2041||2042||2043||2044||2045
|-
|bokstav||G||F||ED||C||B||A||GF||E||D||C||BA||G||F||E||DC||B||A||G||FE||D||C||B||AG||F||E||D||CB||A
|-
|År||2046||2047||2048||2049||2050||2051||2052||2053||2054||2055||2056||2057||2058||2059||2060||2061||2062||2063||2064||2065||2066||2067||2068||2069||2070||2071||2072||2073
|}
Notera den omvända alfabetiska ordningen som återkommer vart 28 år.

Mönster för årets månader 
Första dagen i varje månad representeras med: A D D G B E G C F A D F.

Alltså om 1 januari (A) är en söndag, så är 1 februari (D) en onsdag, likaså 1 mars (D), 1 april (G) är en lördag o.s.v. Vid skottår ändras söndagsbokstaven efter skottdagen.

Det finns minnesverser för att memorera ordningen för att lätt räkna ut på vilken veckodag ett datum infaller, till exempel:

 Alla De Dagar Gud Bjöd Eder,
 Gå Christligt Fram Att Dem Fullborda.

Se även
 Kalender
 Runstav
 Skottår
 Solcykel

Källor

Externa länkar
http://www.itu.se/tid/sondagsbokstav/
http://www.hakanb.se/runstavar.htm
https://webspace.science.uu.nl/~gent0113/calendar/isocalendar_text_4.htm

Tideräkning
Söndag
Gregorianska kalendern